Тамбур може да се отнася за:

 Тамбур – вид изолационно помещение, шлюз
 Тамбур– цилиндрична или многостенна структура, поддържаща купол